Храм Воскресения Словущего — название православных храмов, освящённых в честь праздника Воскресения Словущего.

Обиходные названия: Воскресенская церковь, Воскресенский собор.

Престольный праздник — Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение Словущее), отмечаемый .

Россия

Москва 
 Храм Воскресения Словущего на Арбате
 Храм Воскресения Словущего в Барашах
 Храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище
 Храм Воскресения Словущего в Даниловской слободе
 Храм Воскресения Словущего на Крутицах
 Церковь Воскресения Словущего в Монетчиках
 Церковь Воскресения Словущего на Остоженке
 Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке

Московская область 
 Храм Воскресения Словущего — в Балашихе.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Битягово Домодедовского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Карпово Дмитровского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Васильевское Рузского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Воскресенское Рузского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Ивойлово Рузского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Кожино Рузского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Колычево Домодедовского района.
 Храм Воскресения Словущего — в Коломне.
 Церковь Воскресения Словущего на Посаде — в Коломне.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Кондрево Ступинского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Кривандино Шатурского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Куплиям Егорьевского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в деревне Минеево Дмитровского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Нушполы Талдомского района.
 Собор Воскресения Словущего — в Рузе.
 Храм Воскресения Словущего — в селе Сертякино Подольского округа.
 Храм Воскресения Словущего — в селе Шипулино Клинского района.

Нижегородская область 
 Воскресенский собор — в Арзамасе.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Воскресенское.

Орловская область 
 Храм Воскресения Словущего — в селе Долбёнкино Дмитровского района.
 Храм Воскресения Словущего — в селе Упорой Дмитровского района.
 Храм Воскресения Словущего — в селе Харланово Дмитровского района.
 Церковь Воскресения Словущего — в селе Ретяжи Кромского района.

Санкт-Петербург 
 Церковь Воскресения Словущего — на Волковском кладбище

Ставропольский край 
 Церковь Воскресения Словущего — в Будённовске.

Тульская область 
 Церковь Воскресения Словущего — в Белёве.
 Воскресенский собор — в Венёве.

См. также 
 Храм Воскресения Христова